El término gris puede referirse a:

 Gris, un color que está entre negro y blanco.
 Liga Gris (1395-1471), una alianza de localidades en el valle del Rin (Alemania).
 Jean Antoine Arthur Gris (1829-1872), botánico francés que utiliza la abreviatura botánica Gris.
 Juan Gris (José Victoriano González, 1887-1927), pintor español, uno de los maestros del cubismo.
 Gris (1939-1978), agente miembro de la Policía Armada franquista.
 Grises, una banda guipuzcoana de indie pop formada en 2009.
 La Montaña Gris (2001-), banda colombiana de música celta.
 Gris, videojuego de 2018 desarrollado por Nomada Studio.